Lupan este un nume de familie românesc care se poate referi la unul din următorii:

 Ana Lupan (1922 — 1998), scriitoare moldoveană, laureată din 1984 a Premiului de Stat al Republicii Socialiste Sovietice Moldovenești - RSSM 
 Andrei Lupan (1912 — 1992), dramaturg, eseist, poet, publicist și om de stat din Republica Moldova, membru titular al Academiei de Științe a RSS Moldovenești (1961)
 Anton Lupan (n. secolul al 19-lea - d. secolul al 20-lea), român fictiv, inginer și navigator, unul din personajele principale ale romanului Toate pânzele sus! de Radu Tudoran
 Nicolae Lupan, anticomunist moldovean din diaspora politică a RSSM
 Vlad Lupan, analist și diplomat, consilier prezidențial pentru politica externă din Republica Moldova

Vezi și
 Lucescu
 Lupan (nume)
 Lupașcu
 Lupescu
 Lupșan
 Lupu
 Lupu (nume)
 Lupul (nume)
 Lupulescu

Nume de familie românești
Nume proprii